Voxtorps landskommun kan syfta på:
Voxtorps landskommun, Jönköpings län
Voxtorps landskommun, Kalmar län

Se även
 Voxtorp